National Grid steht für:

Unternehmen:
 National Grid, britischer Dienstleister aus der Strombranche
 National Grid USA, US-amerikanisches Tochterunternehmen davon

Geodätische Referenzsysteme:
 National Grid (Ordnance Survey) für das Vereinigte Königreich (ohne Nordirland)
 United States National Grid für die USA